Хапо-Калаярви — пресноводное озеро на территории Боровского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км², площадь водосборного бассейна — 51,3 км². Располагается на высоте 145,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Кама, впадающая в озеро Пизьмаярви, через которое протекает река Пизьма. Пизьма впадает в озеро Юлиярви, через которое протекает река Кемь.

В озере расположено не менее пяти безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005056.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Юлиярви
Озёра Калевальского района